Jan Briers (1919-2007), stichter van het Festival van Vlaanderen.
Jan Briers (1953), zoon van bovenstaande, tweede gedelegeerd bestuurder van het Festival van Vlaanderen en provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.